commode (meuble) : meuble bas à tiroir.
Commode (empereur) : empereur romain ( - ) ayant régné de 180 à 192.